Marioniscus är ett släkte av kräftdjur. Marioniscus ingår i familjen Scyphacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Marioniscus